Minipera är ett släkte av sjöpungar. Minipera ingår i familjen kulsjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kulsjöpungar
Minipera